Kerbe  steht für:

 Kerbe, eine spitz zulaufende Vertiefung
 Kirchweih im Hessischen
 eine Fachzeitschrift für Sozialpsychiatrie, die seit 1983 vom Bundesverband evangelische Behindertenhilfe herausgegeben wird
 einen Familiennamen

Außerdem gibt es Kerb oder Kerbe in Verbindung mit folgenden Begriffen:

 Kerbzettel zum Schutz gegen die Fälschung einer Urkunde oder eines alten Dokuments,
 Kerbholz, eine fälschungssichere Variante der Strichliste
 Kerbweh für Erkrankungen beim Hufvieh
 Kerbenmaul neben Segelmaul und Haarmaul in der Systematik der Seehasen
 Kerbenmuscheln für die Muschelarten mytilus exustus, testa striata, ventre angulato und margina crenata

Siehe auch:
 Kerb